Захари Цонев Димитров е български футболист, офанзивен полузащитник. Роден е на 19 октомври 1975 г. в София. Син е на легендарния футболист на ЦСКА Цоньо Василев. Висок е 187 см и тежи 80 кг.

Кариера 
Играл е за Преслав (Велики Преслав), Шумен, Локомотив (Пловдив), Светкавица и Берое. В „А“ група има 68 мача и 13 гола.

Статистика по сезони

Допинг скандал 
След шампионат 2005/2006 е обявено, че Захари Димитров е дал положителна допинг проба след мача Левски - Берое от пролетния полусезон. Димитров е наказан за 2 години лишаване от състезателни права. Решението се обжалва и се очаква промяна на санкцията.

Външни препратки 
 www.beroe-bg.com 
 www.beroe-bg.com 
 www.beroe-bg.com 
 www.beroe-bg.com 

Български футболисти
Футболисти на Берое
Футболисти на Локомотив (Пловдив)
Футболисти на Светкавица (Търговище)
Футболисти на Шумен
Футболисти на Верея (Стара Загора)
Родени в София